Барон Его́р Васи́льевич Вра́нгель (; 1783,  — 1841, Санкт-Петербург) — профессор российского права, .

Биография 
Сын барона Вильгельма Врангеля (; 1747—1845; из дома Люденгоф) и баронессы Барбары Врангель (; 1758—1838; из дома Лагена). Родной брат адмирала Василия Васильевича Врангеля и генерал-майора Александра Васильевича Врангеля, а также троюродный брат Егора Ермолаевича Врангеля (1803—1868; деда П. Н. Врангеля).

Окончив курс в Дерптском университете, продолжал занятия в Виттенбергском и Гейдельбергском университетах, служил в 1804 году секретарём Дерптского уезда Лифляндской губернии. Затем поступил на службу в Комиссию составления законов при М. М. Сперанском.

Был зачислен 16 декабря 1809 года на должность адъюнкта правоведения Казанского университета, помощником к профессору И. Е. Нейману; 23 марта 1811 года стал там же экстраординарным профессором, а 27 марта 1815 года — ординарным профессором. В 1819 году, 5 августа, Врангель, избранный за два месяца до того (2 июня) деканом нравственно-политического отделения, по итогам ревизии был уволен из Казанского университета за злоупотребления по службе, обнаруженные членом Главного правления училищ М. Л. Магницким.

Переехав в столицу он стал читать лекции в Царскосельском лицее (1820—1837) и Благородном пансионе при Петербургском университете. С 1832 года — профессор в Главном педагогическом институте, в 1836—1841 годах — в Петербургском университете. При открытии в 1835 году Императорского училища правоведения он был назначен его инспектором и преподавателем государя наследника (будущего Александра II).

Похоронен на  (могила утрачена).

Библиография

Семья 
Жена, с 15.10.1811 — Прасковья Ильинична (1794—1858), дочь профессора Ильи Фёдоровича Яковкина. Их дети:
 Екатерина (1815—1863)
 Вильгельм (1816—1860), действительный статский советник
 Варвара (1817—1873)
 Юлиана (1819—1883), с 1840 года замужем за В. С. Завойко
 Анна (1820—1895)
 Виктор (1823—1836)
 Егор (1827—1875).

Примечания

Источники 
 
 
 

Правоведы Российской империи
Выпускники Императорского Дерптского университета
Преподаватели Царскосельского лицея
Профессора Императорского Казанского университета
Преподаватели Благородного пансиона при Санкт-Петербургском университете
Профессора Императорского Санкт-Петербургского университета
Преподаватели Императорского училища правоведения
Егор Васильевич